Hayward Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Hayward Creek (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory
 Hayward Creek (Flora River), Nebenfluss des Flora River im Northern Territory